Kainer steht für:

 Kainer (Thraker), ein Stamm der Thraker

Kainer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Kainer (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Harald Günter Kainer (* 1985), österreichischer Musiker und audiovisueller Künstler
 Helmuth Kainer (1924–2018), deutscher Elektrotechniker, Hochschullehrer für Nachrichtentechnik
 Karl Kainer (1915–2006), österreichischer Fußballschiedsrichter 
 Lene Schneider-Kainer (1885–1971), österreichische Malerin
 Ludwig Kainer (1885–1967), deutscher Grafiker, Zeichner, Maler, Illustrator, Filmarchitekt und Kostümbildner
 Marita Meyer-Kainer (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:

 Keiner